Krymská tatarština či krymskotatarština (Qırımtatar tili, къырымтатар тили, Qırımtatarca), neboli krymština (Qırım tili, къырым тили, Qırımca) či krymská turečtina (Qırım Türkçesi) je jazyk užívaný Krymskými Tatary na Ukrajině a na Krymu.

Popis jazyka 
Je to jazyk turecké jazykové rodiny a byl oficiálním spisovným jazykem Krymu do 17. století. Krymskou tatarštinu nelze zaměňovat s tatarštinou.

Dalšími oblastmi malého rozšíření tohoto jazyka jsou Střední Asie, hlavně Uzbekistán, a dále také diaspory Krymských Tatarů v Turecku, Rumunsku a Bulharsku. Po anexi Krymu Ruskem v roce 2014 se stala krymská tatarština jedním z oficiálních jazyků Republiky Krym.

Krymskotatarská latinka 

Â, â nejsou samostatnými písmeny v abecedě.

Výslovnost krymskotatarské latinky v Mezinárodní fonetické abecedě

Krymskotatarská cyrilice

Výslovnost krymskotatarské cyrilice v Mezinárodní fonetické abecedě

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně) v cyrilici:
 Бизим Коклердеки Бабамыз,
 Сенинъ Мукъаддес Адынъны эр кес сайсын!
 Сенинъ Падишалыгъы кельсин! Кокте олгъаны киби,
 epдe дe Сенинъ иpaдeнъ oлcyн!
 Бyгyнь бизге куньделик отьмегимизми бер.
 Бизге къарши гуна япкъан адамларны багъышлагъимиз киби,
 Сен де бизим Сана къарши япкъан гъуналарымызны багъишла.
 Бизге ёлдан урулмагъа берме, яманлиликътан къорчала.

Otče náš (modlitba Páně) v latince:
 Bizim Qoqlerdeki Babamız,
 Senin Muqaddes Adınnı er kes saysın!
 Senin padışalığın kelʼsin! Qoqte olğanı kibi,
 yerde de Senin iraden olsun!
 Buğunʼ bizge qunʼdelik otʼmegimizni ber.
 Bizge qarşı ğuna yapqan adamlarnı bağışlağımız kibi,
 Sen de bizim Sana qarşı yapqan ğunalarımıznı bağışla.
 Bizge yoldan urulmağa berme, yamanlıqtan qorçala.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 
  Krymskotatarský internetový rozcestník
 , ,  Krymskotatarský lingvistický korpus
 , ,  Krymskotatarská internetová knihovna
  Transliterace krymskotatarské cyrylice a latinky
  Krymskotatarsko - ruský online slovník
  Krymskotatarsko (severní dialekt) - turecko - anglický online slovník

Kypčacké jazyky
Krymští Tataři
Krymský chanát
Oghuzské jazyky
Turkické jazyky
Jazyky Ukrajiny
Živé jazyky